Carlo Scarascia Mugnozza – politico italiano
 Gian Tommaso Scarascia Mugnozza – accademico e agronomo italiano
 Luigi Scarascia – allenatore di calcio e calciatore italiano